Moravac (kolo), srpsko kolo
 Moravac (Aleksinac, Srbija), naselje u općini Aleksinac